Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Jordania posiadała ponad 40 miast o ludności przekraczającej 7 tys. mieszkańców. Stolica kraju Amman jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 6 miast z ludnością 100÷500 tys.; 8 miast z ludnością 50÷100 tys.; 10 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Jordanii 
Największe miasta w Jordanii według liczebności mieszkańców (stan na 31.12.2011):

Alfabetyczna lista miast w Jordanii

Przypisy

Bibliografia 
  
 World Gazetteer 

 
Jordania